SBBR steht für:

 eine kombinierte Stand-Brems-Blink-Rückleuchte bei Fahrzeugen, siehe SBBR-Leuchte
 den ICAO-Code des Flughafens Brasília in Brasilien

SBBR